Борисенко, Павел:
 Борисенко, Павел Витальевич (род. 1987) — украинский и румынский хоккеист.
 Борисенко, Павел Романович (1909—1941) — советский подводник. Примечания